Hermann ist ein Einschlagkrater auf der Mondvorderseite in der Ebene des Oceanus Procellarum, südlich des Kraters Reiner (Mondkrater) und nordöstlich von Damoiseau.

Der Krater ist schüsselförmig und weist im Inneren Spuren von Rutschungen auf.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem Schweizer Mathematiker Jakob Hermann offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Hermann auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)